Константина (Костадина) Александрова Попорушева е българска учителка и общественичка.

Биография 
Константина Александрова е родена през 1896 година в град Радовиш в семейството на щипянина учител Александър Попорушев. Сестра е на лидера на ВМОРО и ВМРО Тодор Александров. Константина Александрова завършва българската девическа гимназия в Солун в 1912 година и след това преподава в Струмица, Кочани, Горна Джумая и София. Активно участва в дейността на македонските просветни дружества и е сред учредителките на Македонския женски съюз. След Деветосептемврийския преврат в 1944 г. с мотива, че е „сестра на Тодор Александров“ е уволнена, по-късно арестувана и прекарва две години в лагера Белене.

Умира в София в 1985 година.

Родословие

Външни препратки 
 "Спомени за брат ми Тодор Александров от Константина Александрова – най-младата му сестра (ръкопис)", София, 1982 година

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Щипяни
Български учителки
Тодор Александров
Български общественици от Македония
Деятелки на Македонския женски съюз
Лагеристи в Белене
Български имигранти от Македония в София
Родени в Радовиш
Починали в София